«Santa Sofía», Santa Sofia —o «Hagia Sophia»— es el nombre de:

Religión

Templos 
Santa Sofía es una iglesia en Estambul.
 Iglesias, basílicas o catedrales, .

Santas 
 Sofía, la mártir (???-137), mártir - Festividad: 30 de septiembre.
 Sofía de Roma (2??-304), mártir - Festividad: 15 de mayo.
 Sofía de Sicilia (192/203-221), mártir - Festividad: 10 de septiembre.
 Sofía de Fermo (2??-250), mártir - Festividad: 30 de abril.
 Sofía de Egipto (19?-200), mártir - Festividad: 18 de septiembre.
 Magdalena Sofía Barat (1779-1865) - Festividad: 25 de mayo.

Divisiones administrativas 
 Santa Sofía, municipio en el departamento de Boyacá, Colombia.
 Santa Sofia, municipio en Emilia-Romaña, Italia.
 Santa Sofia d'Epiro, municipio en Calabria, Italia.

Estaciones de Ferrocarril 

 Santa Sofía, estación del Ferrocaril General Roca de Argentina